En Wikipedia, fatiga puede referirse a:
 El síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, enfermedad neurológica grave, caracterizada por una fatiga fuerte
 La fatiga respiratoria o disnea, dificultad para respirar.
 La fatiga de materiales, en ingeniería y en ciencia de los materiales, disminución de la resistencia mecánica de los materiales al someterlos a esfuerzos repetidos.
 La fatiga (cansancio), falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, intelectual o emocional, o por la falta de descanso.

Enlaces externos